Inside ("dentro" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Inside – film del 1996 diretto da Arthur Penn
Inside – film del 2006 diretto da Jeff Mahler
Inside – film del 2011 diretto da D. J. Caruso
Inside – film del 2013 diretto da Daryn Tufts
Inside – film del 2016 diretto da Miguel Ángel Vivas
Inside – film del 2023 diretto da Vasilis Katsoupis

Musica
Inside – album degli Eloy del 1973
Inside – album di Ronnie Milsap del 1982
Inside – singolo di Ronnie Milsap del 1982, dall'album omonimo
Inside – album di Matthew Sweet del 1986
Inside – album dei Presence del 1993
Inside – singolo degli Stiltskin del 1994, dall'album The Mind's Eye
Inside – singolo di Monica del 1999, dall'album The Boy Is Mine
Inside – album degli Orphanage del 2000
Inside – singolo dei Sevendust del 2009, dall'album Chapter VII: Hope & Sorrow
Inside – singolo di Jacquees del 2018, dall'album 4275

Altro
Inside – videogioco del 2016